YK peut faire référence à :
 * * 

YK est un symbole, qui signifie :
 yottakelvin, unité de mesure de température

yK est un symbole, qui signifie :
 yoctokelvin, unité de mesure de température